Dati – plurale di dato

Persone 
 Dati – generale persiano
 Alberto Dati – produttore discografico, musicista e saggista italiano.
 Bonturo Dati – mercante e politico lucchese vissuto nel XIV secolo.
 Carlo Roberto Dati (1619-1676) – filologo e scienziato, allievo di Galilei e di Torricelli, segretario dell'Accademia della Crusca
 Gregorio Dati detto Goro (1362-1435) – mercante e storico fiorentino
 Leonardo Dati (1360-1425) – cardinale e umanista fiorentino
 Leonardo Dati (1408-1472) – vescovo cattolico, umanista e poeta
 Rachida Dati – ministro e politico francese di origine maghrebina

Altro 
 Dati – antica nobile famiglia cremonese di origine fiorentina
 Cella Dati – comune della provincia di Cremona